MTV Unplugged es un DVD de la banda de rock estadounidense Staind lanzado en el 2002. El DVD es una presentación «unplugged» de la banda grabado por los estudios MTV en el Times Square de New York. El espectáculo fue grabado justo antes del lanzamiento del tercer álbum de la banda, el Break the Cycle, siendo único al mostrar la interpretación de algunas de las canciones más fuertes de Staind en un formato acústico. El éxito que tuvo fue tal que desde ese momento la banda incorporó la interpretación acústica versionando algunos de sus temas más memorables.

Otras presentaciones 
 "Fade" vídeo - Detrás de la escena
 Entrevista Unplugged 
 Discografía de Staind 
 Letras de canciones
 Weblinks
 Vídeos de "Mudshovel", "Fade", "Outside", y "Epiphany"

Lista de canciones 

 "Home"
 "Me"
 "Pressure"
 "Excess Baggage"
 "Suffer"
 "Waste"
 "Epiphany"
 "It's Been Awhile"
 "Can't Believe"
 "Fade"
 "Outside"

Enlaces externos 

Álbumes de Staind
Álbumes de 2002
Álbumes de rock alternativo
Álbumes MTV Unplugged